«Киппымчо» (, «группа удовольствий», «отряд удовольствий», «бригада удовольствий», «бригада радости») — по непроверенной информации, совокупность групп из порядка 2000 женщин и девушек в возрасте от 13 до 40 лет (по общему мнению от 18 до 25), удерживаемых главой государства Северной Кореи с целью предоставления удовольствий и развлечений высшим чинам Трудовой партии Кореи (ТПК) и членам их семей, а также особым гостям.

Информация о группе поступает в основном от беженцев из КНДР.

История 

В апреле 2004 года во время заседания Комиссии по правам человека ООН активистка организации «Международный женский голос» ()  Цзи Сунь Чжун во время своего выступления заявила, что группа «Киппымджо» была основана в 1978 году, во время нахождения у власти Ким Ир Сена. По её данным первая группа была набрана под руководством Ли Дон Хо, первого заместителя главы департамента народного фронта ТПК, с целью развлечения Ким Ир Сена в Мунсу Чходэсо (문수 초대소; гостиница Мунсу). Чжун отметила, что набор и обучение членов группы в настоящее время проводится под управлением пятого отдела штаба гармоничного управления партии и продолжает поддерживаться сыном Ким Ир Сена — Ким Чен Иром.

Структура 

Цзи Сунь Чжун на том же заседании и журналист  в газете Asia Times и  утверждают, что каждая «группа удовольствий» состоит из трёх «команд»:
 Манджокчо () — «команда удовлетворения» (предоставляет сексуальные услуги).
 Хэнбокчо () — «команда счастья» (предоставляет услуги массажа).
 Камуджо () — «команда песен и танцев» (членов которой иногда просят танцевать стриптиз).

Цзи Сунь Чжун на том же заседании и журналист газеты Asia Times Брэди К. Мартин в своей книге «Под трепетной заботой отеческого вождя: Северная Корея и династия Ким» () утверждали, что девушки со всей страны набираются в группу «Киппымджо» согласно критериям, определённым правительством (одним из которым является их девственность). После отбора они проходят период строгого обучения, при этом некоторые участницы групп «Хэнбокчо» иногда посылаются за границу для обучения массажу. При достижении возраста 22—25 лет девушки обычно выбывают из «групп удовольствий», после чего нередко становятся женами корейской элиты, при этом их прежний статус «киппым» держится в секрете.

См. также 
 Кисэн
 Гарем

Примечания

Литература

Дополнительные материалы 

 Walsh B. «Dirty Details»  // Time, 14.07.2003

КНДР